Rapa Nui : nom polynésien de l'Île de Pâques
 Rapanui : peuple autochtone de l'Île de Pâques
 Rapanui : langue polynésienne du peuple Rapanui
 Rapa Nui : film de Kevin Reynolds